Erstmals in der Geschichte wurde eine Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1936 ausgetragen. Diese fand vom 7. bis 9. Februar statt. Der Wettkampf bestand aus einem Abfahrtslauf, der auf der Kandahar-Abfahrt stattfand und zwei Slalomläufen, die am Gudiberg ausgetragen wurden. Die Zeiten wurden in allen drei Läufen in Punkte umgerechnet.

Erster Olympiasieger wurde der Deutsche Franz Pfnür, vor seinem Landsmann Gustav Lantschner. Bronze sicherte sich der Franzose Émile Allais.

Ergebnisse

Abfahrt 
Die Abfahrt wurde am 7. Februar um 12 Uhr ausgetragen. Das Ziel der Kandahar-Abfahrt befand sich an der Talstation der Kreuzeckbahn. Die Temperaturen lagen zwischen −4 und −5 °C. Die beste Zeit fuhr der Norweger Birger Ruud. James Riddell aus Großbritannien fuhr gegen einen Baum und verletzte sich dabei schwer am Rücken.

Slalom 
Die Slalomläufe wurden am 9. Februar 1936 um 11 Uhr am Gudiberg abgehalten. Die Temperatur betrug zwischen −5 und −7 °C.

Gesamt

Weblinks 

 Ergebnisse

Alpine Kombination (Manner)